Pune bezeichnet:

 eine Stadt in Indien, siehe Pune
 eine Division in Indien, siehe Pune (Division)
 ein Dorf in Osttimor, siehe Usitasae